Букбери (от  — книга и Berry — ягода) — сеть книжных магазинов, расположенных в Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Основана как частное предприятие в 2002 году.

Собственники и руководство 
64% сети принадлежит Русско-Азиатской инвестиционной компании (РАИНКО).

Деятельность 
На февраль 2009 года в сети насчитывалось 12 торговых точек, в основном в больших торговых комплексах.

В марте 2009 года сеть заявила о своем фактическом банкротстве.

На май 2010 года у компании осталось 4 магазина.

Примечания

Ссылки 
 Букбери. Адреса магазинов.

Торговые сети России
Книжные магазины